CPP steht für:
 Chondropathia patellae, Erkrankung des Gelenksknorpels der Kniescheibe
 Cerebral perfusion pressure (deutsch: cerebraler Perfusionsdruck), ein Maß für die Hirndurchblutung; siehe Mittlerer arterieller Druck #Bedeutung
 Collaboration-Protocol Profile im Rahmen elektronischer Geschäftsprozesse; siehe ebXML
 Cambodian People’s Party, deutsch: Kambodschanische Volkspartei
 Communist Party of the Philippines (deutsch: Kommunistische Partei der Philippinen); siehe Partido Komunista ng Pilipinas
 Controllable pitch propeller, siehe Verstellpropeller
 C-Präprozessor, ein Computerprogramm
 Commons-Public-Partnership, eine Gemeingut fördernde Kooperation von öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft
 Convention People’s Party, eine politische Partei Ghanas
 Certified Protection Professional, Berufszertifikat für Sicherheitsmanager der ASIS International
 Cast Polypropylene, Kunststoffmaterial für Verpackungsfolie; siehe Polypropylen #Ungereckte Polypropylen-Folie (CPP)
 Certificate of Pharmaceutical Product, Bescheinigung über die Verkehrsfähigkeit eines Arzneimittels im Herkunftsland
 Cell-penetrating peptide, deutsch: Zellpenetrierendes Peptid
 Critical process parameter, kritische Prozessparameter in der Arzneimittelherstellung 

cpp steht für:
 Portugiesisch-basierte Kreolsprachen (ISO-639-2-Code), portugiesisch-basierte Kreolsprachen
 Dateinamenserweiterung von C++-Quelltextdateien, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/C

CPP